Os Jamoates do Tajiquistão são as divisões administrativas de terceiro nível, semelhantes a comunas, municípios ou concelhos, no Tajiquistão. Existem 406 jamoates no Tajiquistão.
A lista de jamoates por província e a população de cada um encontram-se na lista seguinte:

Província de Sughd

Região de Subordinação à República

Província de Khatlon

Província autónoma de Gorno-Badakhshan

Ligações externas
Lista de Jamoats

 
Subdivisões do Tajiquistão
Tajiquistao, Jamoats
Tajiquistao 3
Jamoats, Tajiquistao